Kolczyn ou Kołczyn est le nom de :

Toponymie
en Pologne
Kolczyn
dans la voïvodie de Mazovie
 Kolczyn, un village

dans la voïvodie de Lublin 
 Kolczyn, un village 

Kołczyn
dans la voïvodie de Lublin 
 Kołczyn, un village

dans la voïvodie de Lubusz
 Kołczyn, un village

Homonymie de toponyme